Bellefontaine (Jura)
 Bellefontaine (Mancha)
 Bellefontaine (Ohio)
 Bellefontaine (Val-d'Oise)
 Bellefontaine (Vosges)